Lagrange et ses variantes sont des patronymes et des toponymes. En sciences, les références à Lagrange concernent généralement le mathématicien et astronome franco-italien Joseph-Louis Lagrange.

Sciences et techniques

Astronomie, astronautique et planétologie 
 Lagrange est un cratère lunaire.
 Lagrange est un projet de mission spatiale de  l'Agence spatiale européenne, visant à créer un dispositif d'alerte en cas d'éruption solaire.
 (1006) Lagrangea est un astéroïde de la ceinture principale.

Mathématiques 
Plusieurs objets et théorèmes mathématiques sont nommés d'après  Joseph-Louis Lagrange :
 les équations de Lagrange ;
 la formule de Taylor-Lagrange ;
 les multiplicateurs de Lagrange ;
 les points de Lagrange ;
 le théorème de Lagrange sur les groupes ;
 le théorème d'inversion de Lagrange ;
 le théorème des quatre carrés de Lagrange.

Le Prix Charles-Lagrange est une distinction scientifique décernée par l'Académie Royale de Belgique.

Navires 
 Le Lagrange (Q112), un sous-marin de la Marine nationale française.

Culture et société

Associations 
 La Fédération Léo-Lagrange est un  mouvement d'éducation populaire.

Entreprises 
 Le Groupe Lagrange est un gestionnaire et commercialisateur de résidences de tourisme.

Musique 
 La Grange est une chanson de ZZ Top, dans l'album Tres Hombres

Anthroponyme

Lagrange, de Lagrange et de La Grange 
 Anna de La Grange (1825-1905), cantatrice française ;
 Anne-Marie Lagrange (1962-), une astrophysicienne française ;
 Bernard Lagrange (1955-), un chercheur écologiste français ;
 Charles Lagrange (1804-1857), un révolutionnaire français ;
 Charles Henri Lagrange (1851-1932), un mathématicien belge ;
 Christophe Lagrange (1966-), un buteur du SCO Angers ;
 Damien Lagrange (1987-), un joueur de rugby à XV français ;
 d'Olgiband de Lagrange, un auteur dramatique français du  ;
 Eugène Lagrange (1855-1936), un scientifique (géologue et physicien) belge ;
 Fernand Lagrange (1846-1909), un médecin français ;
 Francine Lagrange, dite Julie Arel (1947-), une chanteuse canadienne ;
 François Lagrange, une personnalité du l'empire français ;
 Frédéric Lagrange (1815-1883), un député français ;
 Gaston Lagrange (1915-2011), un général de brigade français ;
  ;
 Henri Lagrange (1893-1915), un journaliste et militant monarchiste français ;
 Hugues Lagrange (1951-), un sociologue français ;
  ;
 Jean Lagrange (1831-1908), un sculpteur et graveur médailleur français ;
 Jean-Claude Lagrange (1942-), un joueur de rugby à XV français ;
 Jean-Jacques Lagrange (1929-), un auteur et réalisateur de la télévision suisse ;
 Joseph Lagrange (1738-1775), un traducteur français ;
 Joseph Lagrange (1763-1836), un comte et général français ;
 Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), un mathématicien et astronome ;
 Léo Lagrange (1900-1940), un homme politique français ;
 Louise Lagrange (1897-1977), une actrice française ;
 Madeleine Léo-Lagrange (1900-1992), une femme politique française ;
 Marc Lagrange (1957-2015), un photographe belge ;
 Marie-Joseph Lagrange, né Albert Lagrange (1855-1938), un exégète et théologien catholique ;
 Marthe Vinot de son vrai nom Marthe Lagrange (1894-1974), une actrice française ;
 Michel Lagrange (1813-1896), un policier français ;
 Michel Lagrange (1941-), un poète français ;
 Michel Lagrange (1947-), un général français ;
 Michèle Lagrange (1947-), une cantatrice soprano française ;
 Octavie Lagrange (1825-1899), écrivaine française ;
 Pierre Lagrange (1893-1955), un militaire français ;
 Pierre Lagrange (1963-), un sociologue français ;
 Pierre-Félix Lagrange (1857-1928), un ophtalmologue français ;
 Prosper de Lagrange (1788-1865), un homme politique français ;
 René Lagrange (1891-1946), un militant syndicaliste français ;
 Roger Lagrange (1913-2000), ancien maire de Chalon-sur-Saône ;
 Simone Lagrange (1931-2016), une résistante française, ancienne déportée à Auschwitz, témoin clé du procès Klaus Barbie ;
 Victor Lagrange (1845-1894), un homme politique français ;
 Yvan Lagrange (1950-), un réalisateur français.

La Grange et de La Grange 
 Charles Varlet, sieur de La Grange, dit La Grange, (1635-1692), comédien de la troupe de Molière ;
 François de La Grange, (1920-1976), journaliste et producteur d'émissions télévisées français.
 Marlyse de La Grange, (1934-1992), journaliste et productrice française d'émissions télévisées.  
 Nicolas La Grange, dramaturge français (1707-1767).
 Henry-Louis de La Grange (1924-2017), musicologue français ;
 Marie Ragueneau, dite  La Grange, (1639-1727), comédienne de la troupe de Molière ;
 Rivet de La Grange (1683–1749), savant bénédictin français ;
 Zelda La Grange (1970-), assistante exécutive de Nelson Mandela.
 Famille de La Grange d'Arquian :
 François de La Grange d'Arquian (1554-1617), maréchal de France,
 Antoine de La Grange d'Arquien (v. 1560-1626),  gouverneur du Berry,
 Henri Albert de La Grange d'Arquien (1613-1707), fils du précédent, cardinal,
 Marie-Casimir de La Grange d'Arquian (1641-1716), fille du précédent, reine de Pologne,
 Louise Marie de La Grange d'Arquien, sœur de la précédente ;

Nom composé 
 François-Joseph de Chancel, dit Lagrange-Chancel (1677-1758), un auteur dramatique ;
 Edme-Jean Baptiste Bouillon-Lagrange (1764-1844), un chimiste et pharmacien français ;
 Michel Fardoulis-Lagrange (1910-1994), un écrivain et poète français ;
 Matthieu Garrigou-Lagrange (1980-), un journaliste français ; 
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), un théologien français ;
 Anne-Mary Gaudin de Lagrange (1902-1943), une poétesse française.
 Famille Le Lièvre de La Grange :
 Jean Le Lièvre de La Grange (1460-1525), un magistrat français,
 Gille Le Lièvre de La Grange (?-1595), un ligueur ardent, exilé par Henri IV, petit-fils du précédent ;
 Thomas Le Lièvre de La Grange (1600-1669), marquis de Fourilles, baron d'Huriel, magistrat français, petit-fils du précédent ;
 François-Joseph Le Lièvre de La Grange (1726-1808), marquis de Fourilles, général français ;
 Adelaïde Blaise François Le Lièvre de La Grange (1766–1833), marquis de Fourilles, général français, fils aîné du précédent ;
 Ange François Le Lièvre de La Grange (1778-1816), officier français, frère du précédent ;
 Auguste François Joseph Le Lièvre de La Grange (1780-1825), officier français, frère des précédents ;
 Armand Charles Louis Le Lièvre de La Grange (1783-1864), général français, frère des précédents ;
 Adelaïde Édouard Le Lièvre de La Grange (1796-1859), marquis de Fourilles, homme politique français, fils aîné d’Adelaïde Blaise François ;

Pseudonyme 
 Valérie Lagrange (1942 -), autrice-compositrice-interprète, actrice et écrivain français.

Toponyme

Belgique 
 Lagrange, un hameau de la commune d'Anthisnes (province de Liège) ;

Canada 
 La Grange, canton de la municipalité régionale de comté de La Matapédia, au Québec ;

États-Unis 
 La Grange, une ville de Californie ;
 La Grange, un faubourg de Chicago, dans l'Illinois ;
 La Grange, une ville du Kentucky ;
 La Grange, une ville du Texas ;
 La Grange, une ville du Wyoming ;
 LaGrange, town de l'Arkansas ;
 LaGrange, une ville de Géorgie ;
 LaGrange,une ville de l'Indiana ;
 Lagrange, une ville du Maine ;
 La Grange, une ville du comté de Lewis, dans le Missouri.
 LaGrange, une ville dans l'État de New York ;
 Lagrange, une ville de l'Ohio ;
 La Grange, une ville du Tennessee ;
 Lagrange, une ville de Virginie ;
 Comté de LaGrange, un comté de l'Indiana ;

France 
 Lagrange, une commune des Landes ;
 Lagrange, une commune des Hautes-Pyrénées ;
 Lagrange, une commune du Territoire de Belfort ;
 La Grange, une commune du Doubs ;
 Voir aussi :
Château Lagrange, domaine viticole, Saint-Julien-Beychevelle, Gironde,
 Château de Montalivet-Lagrange (Saint-Bouize, département du Cher),
 Château de la Grange Yerres, Essonne,
 Château de La Grange à Courpalay,
 Château de Lagrange-Monrepos à proximité de Nérac.

Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument
Homonymie de titre